Cisano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cisano sul Neva, kommun, Ligurien, Provincia di Savona, 
 Cisano Bergamasco, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 

Robotskapade Italienförgreningar